Зайцевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Воронежская область
 Зайцевское сельское поселение — входит в Кантемировский район

Кировская область
 Зайцевское сельское поселение — входит в Котельничский район

Новгородская область
 Зайцевское сельское поселение — входит в Крестецкий район

Республика Мордовия 
 Зайцевское сельское поселение — входит в Краснослободский район

Смоленская область 
 Зайцевское сельское поселение — входит в Ярцевский район